Hippomarathrum brachylobum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Jules Aimé Battandier, och fick sitt nu gällande namn av fader Sennen och hermano Mauricio. Hippomarathrum brachylobum ingår i släktet Hippomarathrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
brachylobum